Колквит има више значења:
 Округ Колквит (Џорџија)
 Колквит (Џорџија)